Åby säteri kan syfta på:

 Åby säteri, Sotenäs kommun
 Åby herrgård, Gamleby